Golden Grove (Gujana)
 Golden Grove (Jamajka)
 Golden Grove (Stany Zjednoczone)